Babylone (de l'akkadien Bābili, signifiant « Porte des dieux », sumérien Ka-dingir(-ra)), peut faire référence à :

Géographie 
 Babylone, cité antique de la Mésopotamie (actuel Irak)
 Babylone (civilisation), la civilisation du royaume dont cette ville était la capitale
 Forteresse de Babylone du Caire, en Égypte
 Babylon, une ville de l'État de New York
 Village de Babylon, un  « village » de la ville de Babylon (New York)
 Sart-Babylone, un quartier de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord

Informatique 
 Babylon, un logiciel de traduction

Religion 
 Babylone la Grande, figure symbolique de la Bible.
 Babylone, référence aux sociétés ayant une politique et des structures économiques agressives dans le Mouvement rastafari (aussi Patois rasta)

Cinéma et télévision 
 Babylon, un film britannique réalisé par Martin Stellman en 1980 sur le mouvement rastafari et le reggae
 Babylone, un film réalisé par Manu Bonmariage en 1990
 Babylone, une émission de télévision française animée par Numa Roda-Gil diffusée sur La Cinq au début des années 1990
 Babylon 5, une série américaine de science-fiction, diffusée de 1993 à 1998
 Babylon, un film néerlandais réalisé par Eddy Terstall en 1998
 Babylon, un épisode de la série Carnivàle diffusé en 2003
 Babylon, un épisode de la série Stargate SG-1 diffusé en 2005
 Babylon, un épisode de la série Mad Men diffusé en 2007
 Babylon, une série télévisée britannique produite par Danny Boyle et diffusée sur Channel 4 depuis 2014
 Babylon, un film réalisé par Damien Chazelle en 2022
 Le Kino Babylon, cinéma de Berlin.

Musique 
 Babylone, un groupe de musique algérien formé à la fin de 2012
 Babylone tu déconnes, une chanson du bluesman Bill Deraime sortie en 1981
 Babylon, une chanson écrite et interprétée par David Gray
 Babylone, une chanson du groupe français à influence reggae Tryo sortie en 1998
 Bridges to Babylon, un album des Rolling Stones sorti en 1997
 Babylon, le  du groupe 
 Babylon Circus, un groupe de ska français

Littérature 
 La Princesse de Babylone, conte philosophique de Voltaire
 Babylone, roman de Yasmina Reza, prix Goncourt des lycéens et prix Renaudot (2016)
 La Havane-Babylone. La prostitution à Cuba un essai d’Amir Valle

Jeu vidéo 
 Dans , Little Jacob parle de la ville de Liberty City comme étant Babylone

Voir aussi 
 Diogène de Babylone, philosophe stoïcien
 Sèvres - Babylone, station du métro parisien
 Rivers of Babylon, psaume 137, chanté en anglais par The Melodians et repris par Boney M

Homonymie de titre